El término PFC puede referirse a:
 Perfluorocarbonos, familia de compuestos químicos.

 Plasma fresco congelado, producto sanguíneo utilizado en medicina.
 Proyecto de fin de carrera, un proyecto o trabajo exigido como condición para obtener finalmente una titulación universitaria.
 Pon una Foto en la Calle, un proyecto socio-cultural.
 Palacio de Festivales de Cantabria, teatro de la ciudad de Santander (España).
 Paulínia Futebol Clube, club de fútbol brasileño.